No confundir con Assemini o Asemini

Assemani es un patronímico (del árabe As-sam' ani = hijo de Simón) de una familia cristiana maronita libanesa a la que pertenecieron algunos ilustres orientalistas y estudiosos de materias sagradas, los cuales vivieron en Italia en los siglos XVIII y XIX y entre los que se encuentran:

 Giuseppe Simone Assemani (1687-1768), orientalista libanés maronita
 Stefano Evodio Assemani (1709-1782), sobrino de Giuseppe Simone
 Giuseppe Luigi Assemani (1710-1782), sobrino de Giuseppe Simone y primo de Stefano Evodio
 Simone Assemani (1752-1820), sobrino nieto de Giuseppe Simone

Véase también 

 Codex Assemanius